Erik Björkman kan syfta på:

 Erik Björkman (spelman) (1906-1986), svensk fiolspelman
 Erik Björkman (botaniker) (1912-1973), svensk botaniker
 Erik Björkman (språkforskare) (1872-1919), svensk språkforskare